Admiración, admirar, admirado, admirable, y otros términos (del latín admiratio, -ōnis, admirāri y admirabĭlis, de ad- -"a"- y mirari -"maravillarse"-, a su vez de mirus -"maravilloso"-), pueden referirse a:
Sorpresa por algo extraordinario o inesperado.
Estimación singular a alguien o algo sobresaliente y extraordinario.
Signo de admiración o exclamación.
Maravilla, "cosa admirable".

Biónimo
Admirable, nombre vulgar de la planta Kalanchoe pinnata.

Otros usos
Admirable Alarma o Grito de Asencio, episodio de la independencia de Uruguay (28 de febrero de 1811).
Campaña Admirable, acción militar de la Guerra de Independencia de Venezuela (1813).
Congreso Admirable, asamblea constituyente en la Gran Colombia convocada por Simón Bolívar (1828).
El admirable Crichton (The Admirable Crichton), obra de teatro de James Matthew.
Historia del admirable don Quijote de la Mancha (Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche) traducción francesa de la obra de Cervantes que realizó Filleau de Saint-Martin, con una continuación que altera el final.

Notas